Торфу́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 330 км на південний захід від Парижа, 39 км на південний схід від Нанта, 65 км на південний захід від Анже.

Історія 

15 грудня 2015 року Торфу, Ле-Лонжрон, Монфокон-Монтіньє, Ла-Ренодьєр, Руссе, Сент-Андре-де-ла-Марш, Сен-Креспен-сюр-Муан, Сен-Жермен-сюр-Муан, Сен-Макер-ан-Мож i Тійєр було об'єднано в новий муніципалітет Севремуан.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 755 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1962,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Торфу
 [ Розташування муніципалітету Торфу на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара